Arpaçay (district), een Turks district in de provincie Kars
 Arpaçay (stad), een stad in het Turkse district Arpaçay